Талы́зин — фамилия.

Талызины — дворянский род, имеющий татарское происхождение.

Известные носители 
 
 Талызин, Аркадий Александрович (1838—1896) — директор московской Оружейной палаты.
 Талызин, Владимир Иванович (1904—1967) — российский специалист в области церковного права.
 
 Талызин, Лукьян Иванович (1745—1794) — действительный тайный советник, герольдмейстер, бригадир.
 
 Талызин, Никифор — приказный дьяк Пушкарского приказа в 1632 году.
 Талызин, Николай Владимирович (1929—1991) — советский государственный деятель.
 
 Талызин, Степан Александрович (1768—1815) — генерал-майор, шеф Выборгского мушкетерского полка, участник Отечественной войны 1812 года.

Талызина

Примечания